

Cinema 
 Carovana d'eroi (Virginia City) – film del 1940 diretto da Michael Curtiz

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Virginia City – città della Contea di Madison, Montana
 Virginia City – capoluogo della Contea di Storey, Nevada
 Virginia City – città fantasma della Contea di Bailey, Texas